Этьен Паскье ():
 Этьен Паскье (1905—1997) — французский виолончелист
 Этьен Паскье (1529—1615) — французский юрист и публицист
 Паскье, Этьен-Дени (1767—1862) — французский политический деятель, потомок публициста Этьена Паскье.